Ге́рчик — белорусская фамилия.

Известные носители 
 Герчик, Константин Васильевич (1918-2001) — советский военный деятель, генерал-полковник Советской армии, кандидат военных наук, профессор Академии военных наук России, участник Великой Отечественной войны, второй начальник первого в мире космодрома — «Байконур» (1958—1961).
 Герчик, Михаил Наумович (1932—2008) — русский и белорусский советский писатель и поэт.